Theodoros II. může být:

 Theodóros II. Laskaris (1221–1258) – byzantský císař
 Theodóros II. Palaiologos (1396–1448) – morejský despota
 Theodoros II. (papež) (* 1952) – koptský papež 
 Theodoros II. (patriarcha) (* 1954) – alexandrijský řecký ortodoxní patriarcha